CDI o CD-i puede referirse a:

 Identificación Argentina.
 1,1-carbonildiimidazol, un compuesto químico usado en síntesis orgánica.
 CD-i,o Compact Disc Interactivo, reproductor multimedia interactivo de Philips.
 CDI, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
  Comisión de Derecho Internacional, organismo creado por la ONU para la cofidificacion oficial del derecho internacional.
 Common-rail Direct Injection, un tipo de motor diésel.
 Centros de Diagnóstico y Orientación, en Venezuela.